Плачущий ангел

 Остров Мужества и Скорби () — мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане в 1979—1989 годах.
 Плачущие ангелы () — вымышленная раса инопланетных хищников из научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».